Hilário ou Hilario, est un prénom ou un nom qui peut désigner :

Prénom 
 Hilario Lagos (1806–1860), militaire argentin.
 Hilario López (1907-1987), footballeur international mexicain.

Nom de famille 
 Henrique Hilário (1975-), joueur de football portugais.

Pseudonyme 
 Hilario (1905-1989), Juan Marrero Pérez, footballeur espagnol.
 Hilário (1939-), Hilário Rosário da Conceição, footballeur portugais.

Voir aussi 
 Hilario Luna y Luna, une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Morán dans l'État de Lara au Venezuela.